Burnod est un patronyme français, porté notamment en Haute-Savoie et en Suisse (Jura), en particulier par :
Jean-Claude Burnod, un révolutionnaire jacobin du département du Mont-Blanc,
Élisabeth Burnod, 1916 - 1979, écrivain suisse vaudoise.